Plusieurs lignes de transport sont nommées T2 :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne T2 de TEOR (Rouen)
 Ligne T2 du Tram'Bus de l'agglomération du Pays Basque

Train 
  du train de banlieue de Sydney

Tramway

France 
 Ligne T2 du tramway de Dijon
 Ligne T2 du tramway d'Île-de-France
 Ligne T2 du tramway de Lyon
 Ligne T2 du tramway du Mans
 Ligne T2 du tramway de Marseille
 Ligne T2 du tramway de Mulhouse
 Ligne T2 du tramway de Nantes
 Ligne T2 du tramway de Nice
 Ligne T2 du tramway de Saint-Étienne
 Ligne T2 du tramway de Toulouse
 Ligne T2 du tramway de Valenciennes

Autres pays 
 Ligne T2 de Trambaix (Barcelone)
 Ligne T2 du tramway d'Istanbul
 Ligne T2 du tramway de Rabat-Salé
 Voir aussi